Нижний Верман — топоним:

 Нижний Верман (река) — река в Мурманской области.
 Нижний Верман (озеро) — озеро в Мурманской области.
 Нижний Верман — гора в Мурманской области.

Примечания